Hillman kan syfta på:

 Hillman (bilmärke) – tidigare brittisk biltillverkare 
 Hillman Avenger
 Hillman Hunter
 Hillman Minx
 Hillman Super Minx
 Hillman (efternamn) – ett efternamn

Geografi

Australien 

 Hillman (del av en befolkad plats)  Rockingham, Western Australia 
 Hillman River

USA 

 Hillman, Michigan ort i Montmorency County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar